Janesville kan syfta på:

Janesville, Kalifornien, stad i USA
Janesville, Iowa, stad i USA
Janesville, Minnesota, stad i USA
Janesville, Wisconsin, stad i USA